Talcahuano puede referirse a:

 Talcahuano, comuna y ciudad de Chile;
 Talcahuano, estación-puerto ubicado en la comuna chilena del mismo nombre; o
 El Arenal, también llamada Talcahuano-El Arenal, estación central del mismo nombre.